Villa María bezeichnet:

 Villa María, die Hauptstadt des Departamento General San Martín in der Provinz Córdoba in Zentralargentinien
 Villa de María, Stadt im Norden der argentinischen Provinz Córdoba
 Villa María (Buenos Aires), einen Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Villa Maria (Montreal), katholische Mädchenschule und frühere Gouverneursresidenz
 Villa-Maria (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 Villa María (Río Negro), einen Ort im Departamento Río Negro, Uruguay
 Villa María (San José), einen Ort im Departamento San José, Uruguay
 Villa María (Satipo), ein Dorf in der Region Satipo, Peru

Villa Maria bezeichnet:
 Villa Maria (Dresden), eine denkmalgeschützte Villa in Dresden
 Villa Maria in Düren-Mariaweiler, eine denkmalgeschützte Villa, siehe Aldenhovener Straße 66 (Mariaweiler)

Siehe auch:
 Villamaría
 Villamaria, Pseudonym der deutschen Schriftstellerin Marie Timme (geb. Jeserich, 1830–1895)
 Villa Marie
 Ville-Marie
 Villa Santa Maria
 Maria Villa